Velika nagrada Rusije 2018 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. septembra 2018 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:32,964
|1:32,744
|1:31,387
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:32,410
|1:32,595
|1:31,532
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:33,476
|1:33,045
|1:31,943
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:33,341
|1:33,065
|1:32,237
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:34,078
|1:33,747
|1:33,181
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:34,290
|1:33,596
|1:33,413
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:33,924
|1:33,488
|1:33,419
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:34,084
|1:33,923
|1:33,563
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:34,022
|1:33,517
|1:33,704
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:34,170
|1:33,995
|1:35,196
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:33,048
|brez časa
|
|align="center"|19
|-
!12
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:33,247
|brez časa
|
|align="center"|18
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:34,383
|brez časa
|
|align="center"|17
|-
!14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:34,626
|brez časa
|
|align="center"|11
|-
!15
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:34,655
|brez časa
|
|align="center"|12
|-
!16
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:35,037
|
|
|align="center"|20
|-
!17
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:35,504
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:35,612
|
|
|align="center"|13
|-
!19
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:35,977
|
|
|align="center"|15
|-
!20
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:36,437
|
|
|align="center"|14
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|1:27:25,181
|align="center"|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +2,545
|align="center"|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +7,487
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +16,543
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +31,016
|align="center"|19
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +1:20,451
|align="center"|18
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|53
| +1:38,390
|align="center"|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|5
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|52
| +1 krog
|align="center"|6
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|52
| +1 krog
|align="center"|8
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|9
|
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|52
| +1 krog
|align="center"|12
|
|-
!13
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|10
|
|-
!14
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|52
| +1 krog
|align="center"|16
|
|-
!15
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
|align="center"|14
|
|-
!16
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|51
| +2 kroga
|align="center"|15
|
|-
!17
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|51
| +2 kroga
|align="center"|11
|
|-
!18
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|51
| +2 kroga
|align="center"|13
|
|-
!Ods
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|4
|Zavore
|align="center"|17
|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|4
|Zavore
|align="center"|20
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018
Šport v Sočiju